Twelvemile Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Twelvemile Island (Alabama)
 Twelvemile Island (Alaska)
 Twelvemile Island (Illinois)
 Twelvemile Island (Kentucky)
 Twelvemile Island (Pennsylvania)